ČSSR, de afkorting van de Tsjecho-Slowaakse Socialistische Republiek.
C.Ss.R., de afkorting van de Latijnse naam van de redemptoristen, Congregatio Sanctissimi Redemptoris